Slipstream 5000 — гоночная игра для PC с футуристическими элементами, разработанная компанией The Software Refinery и выпущенная Gremlin Interactive.

Описание 
Игра представляет собой гонки в 3D формате, где несколько персонажей соревнуются на местностях с историческими достопримечательностями, включая Гранд-Каньон, Чикаго и др.

Игра совместима с операционными системами DOS, Windows 95 и Windows 98.

Ссылки 
 Slipstream 5000 на сайте GameFAQs

Компьютерные игры 1995 года
Игры для DOS
Незавершённые статьи об автосимуляторах